Aldrin může znamenat:

 Aldrin – pesticid;
 Aldrin (kráter) – kráter na Měsíci;
 Buzz Aldrin – americký astronaut;
 Lily Aldrinová – postava ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku